Турнир Warsaw Cup 2015 года — международный турнир по фигурному катанию «Warsaw Cup», который состоялся в польской столице Варшаве с 26 по 29 ноября 2015 года. Соревнования прошли в мужском и женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду. Турнир входит в серию Челленджер текущего сезона.

Результаты

Мужчины

Женщины 

WD = фигуристы снялась с соревнований.

Спортивные пары 

WD = фигуристы снялась с соревнований.

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Результаты

2015 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2015/2016
Ноябрь 2015 года
Спорт в Польше в 2015 году